Новотабынск () — упразднённый в 2005 году посёлок Табынского сельсовета Гафурийского района Республики Башкортостан.

География 
Находился в горной лесной местности западного склона Южного Урала.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Красноусольский): 30 км,
 центра сельсовета (Табынское): 8 км,
 ближайшей ж/д станции (Белое Озеро): 47 км.

История 
В 2005 году в Гафурийском районе упразднили 4 посёлка.

Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» гласил:
ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:
16) в Гафурийском районе:
а) поселок Вольная Жизнь Бельского сельсовета;
б) поселок Красно-Кармальский Утяковского сельсовета;
в) поселок Новотабынск Табынского сельсовета;
г) поселок Срытая Гора Красноусольского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 115 человек; преимущественно русские.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.136.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Гафурийского района